«Непокорное сердце» () — мексиканская теленовелла 2013 года, производства продюсера Натали Лартильё для киностудии «Televisa». В главных ролях Ана Бренда Контрерас, , Элисабет Альварес и Сесар Эвора. Это ремейк теленовеллы 1994 года «Маримар», выходивший в эфир с 25 февраля по 6 октября 2013 года на «Canal de las Estrellas».

В ролях

Основной 
 Ана Бренда Контрерас — Марикрус Оливарес / Мария Алехандра Мендоса Оливарес
  — Октавио Нарваэс
 Элизабет Альварес — Лючия Браво де Нарваэс
 Сесар Эвора — Алехандро Мендоса

Вторичный 
 Мария Элена Веласко — Мария Николаса Круз
 Рене Стриклер — Мигель Нарваэс
 Росио Банкельс — Карола Кансеко
 Мануэль Ландета — Теобальдо / Анхель Алферес
 Игнасио Лопес Тарсо — Рамиро Оливарес Ана Патрисия Рохо — Райза Кансеко Карлос Камара мл. — Эусебио / Назарио Бермудес Хуан Анхель Эспарза — Хосе Антонио Гарсия Айседора Гонзалез — Симона Ирасабаля Юлиана Пениче —Офелия Гэби Мельядо — Соледад «Солита» Оливарес Рикардо Франко — Эдуардо Кирога Мишель Рамаглия — Арасели Элисабет Вальдес — Эстер «Эстерсита» Браво де Нарваэс Антонио Фортье — Тони Расширенный 
 Серхио Гойри — Альваро Сифуэнтес Марибель Фернандез — Доминга Ингрид Марц — Дорис Монтенегро Карлос де ла Мота — Эмир Карим Арлет Теран — Наташа Фуэнтес Херардо Артуро — Педро «Перико» Перес Луис Урибе — Мохамед Луис Кутюрье — Франсиско''

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Мексики 2013 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Телесериалы на испанском языке
Телесериалы по сценариям Карлоса Ромеро
Экранизации произведений Инес Родены
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)